400 Blows — британская рок-группа, образованная в 1981 году в Кройдоне, Англия, певцом и автором песен Эдвардом Биром, и исполнявшая постпанк/индастриал с элементами рэггей, фанка и африканских влияний. 400 Blows выпустили шесть альбомов, первый из которых, If I Kissed Her I’d Have to Kill Her поднялся до #3 в UK Indie Charts. Сингл «Movin'» в 1985 году достиг #54 в национальном хит-параде.

История группы 
400 Blows были образованы в 1981 в Кройдоне Эдвардом Биром (Edward Beer); группа исполняла танцевальный постпанк с элементами фанка, реггей и диско, созвучный музыке 23 Skidoo и Throbbing Gristle.
Дебютный сингл «Beat The Devil», который критики сравнили с Cabaret Voltaire, привлёк к группе внимание Illuminated Records. Почти сразу же после подписания контракта Бир уволил из состава Скотта Фрезера (Scott Fraser) и пригласил Энтони Торпа и певицу Лию из Tom Boy (Anthony Thorpe, Lea), сохранив за собой полный контроль над творчеством коллектива. Название дебютного альбома If I Kissed Her, I’d Have To Kill Her First вызвало в прессе инсинуации по поводу отношения музыкантам к женщинам. «О, может быть, в сексуальном плане они и привлекательны, но мне не слишком нравится, когда они рядом. Они просто действуют мне на нервы», отвечал на это Бир.

Несколько релизов группы вошли в независимые британские чарты, а единственный раз в национальном хит-параде она появилась с Movin’, кавер-версией танцевального хита группы Brass Construction. К концу 1980-х годов 400 Blows перешли на Warrior Records и стали частью движения acid house.

Торп стал известен в составе Moody Boyz, он также сотрудничал с The KLF.

Дискография

Студийные альбомы 
 If I Kissed Her I’d Have to Kill Her (1985), Illuminated Entertainment — UK Indie #3
 The Good Clean English Fist (1985), Dojo — UK Indie #17
 Look (1986)
 The New Lords On The Block (1989), Concrete Productions
 Yesterday, Today, Tomorrow, Forever (1989), Concrete Productions
 The Jealous Guy (2006)

Синглы 
 «Beat The Devil» (1982), Concrete Productions
 «Return of the Dog» (1983), Illuminated
 «Declaration of Intent» (1984), Illuminated — UK Indie #24
 Pressure EP (1984), Illuminated — UK Indie #27
 «Groove Jumping» (1984), Illuminated — UK Indie #22
 «Breakdown» / «Jive 69» (1985), Illuminated
 «Runaway» / «Breakdown» (1985), Illuminated
 «Movin'» (1985), Illuminated — UK #54, UK Indie #3
 «G.I.» (1986), Saderal Records, с 23 Skidoo, UK Indie #15
 Let the Music Play EP (1986), Illuminated
 «Champion Sound» (1991), Warrior
 «Play Like A Human» (1991), Warrior
 «Tension Release» (1992), Warrior

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы постпанка из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Группы новой волны из Великобритании